Ідеальне:

 Ідеальне (філософія) - філософське поняття, протилежність матеріального, реального.
Ідеальне - результат процесу ідеалізації: абстрактний об'єкт, який не може бути отриманий в досвіді, наприклад ідеальний газ, точка (геометрія), абсолютно чорне тіло .
Ідеальне - досконале, що характеризується вищим ступенем якостей, відповідне ідеалу.